Association sportive montferrandaise Clermont Auvergne, club de rugbi a 15 de Clermont Alvernia (Occitània, França).
 Màquina d'estats algorísmica (ASM), mètode per al disseny de màquina d'estats finits.
 Llenguatge d'assemblador, els fitxers en assemblador porten l'extensió .ASM.